Acasta är ett släkte av kräftdjur. Acasta ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Acasta